Demerary, (Engels: Demerara), voormalige Nederlandse kolonie; later onderdeel van Brits-Guiana, thans Gyana
 Demerara (rivier), rivier in Guyana
 Bruine suiker, een variëteit ervan